hrabstwo Texas (ang. Texas County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Texas (ang. Texas County) w USA, w stanie Oklahoma